Јокто (-{yocto}-; симбол y) је СИ префикс у СИ систему јединица који означава фактор од 10-24.

Усвојен 1991. године, долази из грчког όχτώ, што значи осам, јер је једнак са 1/10008.

Види још
 СИ префикс
 јоктограм

Спољашње везе
 -{BIPM}- вебсајт

СИ префикси